Het Lezgisch (лезги чІал, lezgi č’al) is een Nach-Dagestaanse taal, die wordt gesproken door de Lezgiërs.

Verspreiding 
Het Lezgisch heeft ongeveer 670.000 sprekers en is een van de ambtstalen in de Russische deelrepubliek Dagestan. De taal wordt ook gesproken in het aangrenzende gebied in Azerbeidzjan. Naast deze gebieden wordt de taal ook gesproken door minderheden in Georgië, Kazachstan, Oekraïne, Oezbekistan, Turkije en Turkmenistan.

Spraakkunst
Het Lezgisch is ongebruikelijk voor een Nach-Dagestaanse taal, omdat er geen naamwoordklassen zijn. Het Lezgisch heeft 18 naamvallen, die worden gevormd door middel van agglutinerende achtervoegsels. Daarvan worden er 12 nog steeds gebruikt in de spreektaal.

Klankleer

Schrift
Sinds 1938 wordt het Lezgisch geschreven in het cyrillisch, ter vervanging van het Latijnse alfabet dat sinds 1924 in gebruik was. Daarvoor werd het Arabisch alfabet gebruikt.

Bedreigde taal
Natuurlijke taal
Nach-Dagestaanse taalfamilie
Dagestan
Taal in de Kaukasus
Taal in Azerbeidzjan
Taal in Georgië
Taal in Kazachstan
Taal in Oekraïne
Taal in Oezbekistan
Taal in Turkmenistan
Taal in Turkije
Dagestan